

Botanica
Osteen (botanica) – cultivar di mango

Persone
Joel Osteen (1963) – pastore protestante statunitense
John Osteen (1921-1999) – pastore protestante statunitense, padre del precedente
Victoria Osteen (1961) – scrittrice statunitense, moglie di Joel